Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2017 () состоялся с 5 по 9 апреля 2017 в городе Саскатун (провинция Саскачеван). Чемпионат проводился в 5-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как «Команда Канады» () на чемпионате мира 2017, который прошёл в апреле 2017 в Летбридже (провинция Альберта, Канада). Команды, занявшие три первых места, получали прямую квалификацию в канадский предолимпийский отборочный турнир по кёрлингу среди смешанных пар (), который пройдёт в январе 2018 и где будет определена команда, которая будет представлять Канаду как её смешанная парная сборная по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхёнчхан (Южная Корея).

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвуют следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC-6

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы.
 Проходят в плей-офф напрямую в «раунд 12 команд» (1/8 финала).
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.

Тай-брейки

Плей-офф

Раунд 12-ти команд 
Суббота, 8 апреля, 21:00

Четвертьфиналы 
Воскресенье, 9 апреля, 10:00

Полуфиналы 
Воскресенье, 9 апреля, 14:00

Финал 
Воскресенье, 9 апреля, 17:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Канаде в 2017 году
Спортивные соревнования в Саскатуне
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар